Jackpot pode ser:
 Jackpot - prémio acumulado em jogos de casino ou lotarias
 Jackpot (Chingy) - álbum de Chingy
 Jackpot - super-heroína da Marvel Comics
 Jackpot - cidade do estado de Nevada, Estados Unidos
Desambiguação